Szwajcaria:
 Soral – gmina w kantonie Genewa

Osoby:
 Bensu Soral – turecka aktorka
 Hande Soral – turecka aktorka